Deutschen Wasserball-Pokalsieger – competizione pallanuotistica tedesca femminile
Deutschen Wasserball-Pokalsieger – competizione pallanuotistica tedesca maschile